Директор театра (KV 486, ) — одноактный зингшпиль В. А. Моцарта на либретто Готлиба Штефани.

Премьера состоялась 7 февраля 1786 года в Вене.

История создания 
В 1786 году император Иосиф II устроил музыкальное соревнование между своими любимцами — Антонио Сальери и В. А. Моцартом. Фактически это было состязание между итальянской комической оперой и немецким зингшпилем. Соответственно, Сальери была заказана одноактная опера на итальянское либретто Дж.Касти, а Моцарту — на немецкое либретто Г. Штефани-младшего, либреттиста «Похищение из сераля». Обе оперы были исполнены на «Увеселительном празднике в честь генерал-губернатора Нидерландов» в  Шёнбрунне 7 февраля 1786 года. Победа была присуждена опере Сальери «Сначала музыка, а потом слова» (Prima la musica e poi le parole).

Действующие лица и первые исполнители 
Премьера состоялась в Вене 7 февраля 1786 г.

Синопсис 
Директор театра Франк набирает в труппу певиц и актеров. Но каждый хочет быть в труппе первым и получать лучшие гонорары. В ответ на угрозу Франка остановить постановку все соглашаются работать дружно, объединившись ради любви к высокому искусству.

Музыкальные номера 
В опере всего четыре номера, не считая увертюры, — две виртуознейшие арии, терцет с большими сопрановыми соло (одно в темпе Adagio, другое в темпе Allegro, что также отражено в тексте) и «водевиль» (завершающий оперу куплетный финал). Большое место в опере занимают драматические сцены, разыгрываемые актёрами-претендентами на место в труппе.
 Увертюра
 1. Ария Госпожи Херц «Da schlägt des Abschieds Stunde»
 2. Ария Госпожи Зильберкланг «Bester Jüngling»
 3. Терцет (Госпожа Херц, Госпожа Зильберкланг, Господин Фогельзанг) «Ich bin die erste Sängerin»
 4. Водевиль (Госпожа Херц, Госпожа Зильберкланг, Господин Фогельзанг и Буфф) «Schlussgesang Jeder Kunstler»

Избранная дискография 
 Хельмут Кох и Берлинский Камерный Оркестр (1968): Розмари Рёниш, Сильвия Гешти, Петер Шрайер, Херманн Кристиан Польстер.
 Карл Бём и Оркестр Дрезденской государственной капеллы (1974): Рери Грист, Арлен Аугер, Петер Шрайер, Курт Молль.
 Леопольд Хагер и Зальцбургский Моцартеум-Оркестр (1976): Илеана Котрубас, Эдита Груберова, Петер ван дер Бильт, Иштван Гати.
 Джон Причард и Венский Филармонический Оркестр (1991): Кири Те Канава, Эдита Груберова, Уве Хайльманн, Манфред Юнгвирт.
Николаус Арнонкур и Оркестр Концертгебау (2000): Магда Надор, Кристина Лаки, Гарри ван дер Камп, Томас Хэмпсон.

Примечания 

Оперы на немецком языке
Оперы 1786 года